Juniorski prvaci Hrvatske u nogometu za sezonu 2010./11. su treći put zaredom bili nogometaši Dinama iz Zagreba

Prva liga

Drugi rang prvenstva

Amatersko prvenstvo Hrvatske

Poveznice

Izvori 
 prva-hnl.hr/blog/prva-hnl-juniorikadeti/tablice, arhiva
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2011-2012., Zagreb, 2010., str. 401,  ISSN 1330-2523

2010-11
j-p